

Села:
 Суськ — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Ківерцівський район
 Суськ — Рівненська область, Рівненський район

Суськ — село в гміні Серпць Серпецького повіту Мазовецького воєводства